Giovanni Petrucci (1390-1464), juriste italien, professeur de droit civil à l'université de Pérouse ;
 Giovanni Petrucci (né en 1941), acteur italien.